Eisstadion Davos (ancien)
 Eisstadion Davos (nouveau)